Arsen pjeva djeci naziv je dvanaestog studijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 1982. godine. Izdan je za "Založbu kaset in plošč RTV Ljubljana".

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Arsen pjeva djeci

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1980.